Nikolaj Ivanov (astronomo) – astronomo sovietico
 Nikolaj Ivanov (canottiere) – canottiere sovietico
 Nikolaj Ivanov (militare) – militare sovietico
 Nikolaj Ivanov (politico) – politico sovietico
 Nikolaj Ivanov (sciatore) – sciatore sovietico